Dvärghoppstjärtar (Neelidae) är en familj av urinsekter. Dvärghoppstjärtar ingår i ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neelidae 11 arter. 

Arterna blir 0,3 till 0,6 mm långa och lever delvis underjordisk. Megalothorax minimus är den minsta kända arten i ordningen hoppstjärtar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar